OFC-mästerskapet i futsal 1999 var det tredje oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Vanuatu där sju länder deltog. Turneringen vanns av Australien vann före Fiji, Vanuatu.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1999
Futsal i Vanuatu
Futsalåret 1999
1999 i Vanuatu
Internationella sportevenemang i Vanuatu